Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Internationaux de Strasbourg 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla portorická tenistka Mónica Puigová, která v úvodním kole podlehla Stosurové.

Vítězkou dvouhry se stala třetí nasazená Australanka Samantha Stosurová, startující na divokou kartu, jež ve finále zdolala francouzskou tenistku Kristinu Mladenovicovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–2 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2015
WTA Tour 2015